Маэкса:
 Маэкса — река в Белозерском районе Вологодской области, впадает в Белое озеро.
 Маэкса — село в Белозерском районе Вологодской области на берегу реки Маэксы.